Калерита има више значења:

 Калерита (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Калерита (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Калерита (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику